Hegemó （en llatí Hegemon, en grec antic Ἡγήμων) fou un poeta èpic que va celebrar en diversos poemes les victòries dels tebans sota la direcció d'Epaminondes a la Batalla de Leuctra.

El citen Esteve de Bizanci (Ἀλεξάνδρεια) que dona el títol d'aquesta obra, La guerra de Leuctra entre els tebans i els lacedemonis, i per Claudi Elià que parla de l'obra Δαρδανικα (Dardànica), escrita ἐν τοῖς Δαρδανικοῖς μέτροις, ("en versos amb la mesura que usen els dàrdans").

Referències 

Poetes èpics de l'antiga Grècia en grec